De Radiobode (België), een tijdschrift uitgegeven door SAROV
 De A.N.R.O. Radiobode, een voorloper van de Avrobode
 De A.V.R.O. Radiobode, een voorloper van de Avrobode
 algemene aanduiding voor programmagids